Büdesheim steht für:

 Büdesheim, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Büdesheim (Bingen am Rhein), Stadtteil von Bingen am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Büdesheim (Schöneck), Ortsteil der Gemeinde Schöneck, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Erbes-Büdesheim, Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Budesheim